Джеймс Макинтайр ():
 Макинтайр, Джеймс Фрэнсис (1886—1979) — американский кардинал.
 Джеймс Макинтайр из Гленно (1727—1799)  — шотландский поэт.